Cinfães - município do distrito de Viseu 
 Cinfães (freguesia) - freguesia do município de Cinfães

Desambiguações de topônimos